Allsvenskan (1971) była 47. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. Sezon rozpoczął się 12 kwietnia, a zakończył się 24 października. Tytuł obroniła drużyna Malmö FF. Tytuł króla strzelców zdobył Roland Sandberg, który w barwach Åtvidabergs FF strzelił 17 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1971 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1971 w Szwecji